Heaven' Or Hell - Battle for the Earth é um game produzido para PC e Playstation 2. Que contará com a presença de todos os personagens de Street Fighter IV mais alguns personagens, não se sabe ao certo se serão mais 8 ou 10 personagens a mais, até agora foram confimrado Herseu, Portathris, e Hu-olf. Heaven' Or Hell - Battle for the Earth será lançado em novembro.

Conteúdo 
Além de novos personagens, haverá novos cenários, novo balanceamento de personagens e novas modalidades de partidas online. Uma delas permite com que o jogador reúna vários participantes para disputar as lutas em uma mesma sala, ao contrário de HOH-I que só permitia dois lutadores por lobby.
Com personagens 3D e modalidade 2D será "2.5D"

Novos Personagens 
Até agora só foram confirmados Herseu, Portathris e T.Wolf, porém há alguns personagem que possívelmente podem entrar de acordo com vários sites são:

 Chronos de Heaven' Or Hell - Sanctuary.
 Gaiou de Gravity Episode 2.
 Maliken de Heaven' Or Hell - Sanctuary.
 Mesédia de Heaven' Or Hell - Sanctuary.
 Kheni de Gravity Episode 2.
 João de Gravity Episode 2.
 Grifis de Heaven' Or Hell - Battle for the Earth.

Personagens 

Jogos para PlayStation 2
Jogos eletrônicos de 2009